

Полібінська сільська рада — сільське поселення, Бугурусланський район, Оренбурзька область
 Полібінська сільська рада — сільське поселення, Данковський район, Липецька область